El término anglosajón different (literalmente, "diferente") puede referirse a:

Música

Álbumes 
 Different (2002), álbum debut de Kate Ryan;
 Different (1989), álbum debut de Thomas Anders;

Canciones 
 Different (-), canción de Acceptance;
 Different (-), canción de Pendulum;